Rimbach ist ein geographischer Name:

Ortschaften in Deutschland:
 Rimbach (Landkreis Rottal-Inn), Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rimbach (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Rimbach (Odenwald), Gemeinde im Kreis Bergstraße, Hessen
 Rimbach (Bornhagen), Ortsteil der Gemeinde Bornhagen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Rimbach (Markt Erlbach), Ortsteil des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rimbach (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rimbach (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rimbach (Oberirsen), Ortsteil der Gemeinde Oberirsen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Rimbach (Schlitz), Ortsteil der Stadt Schlitz, Vogelsbergkreis, Hessen
 Rimbach (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rimbach (Volkach), Gemeindeteil der Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Rimbach (Wüstung), Dorfwüstung im Gebiet der Gemeinde Sommerach, Landkreis Kitzingen, Bayern; siehe Ronobach

Ortschaften in Frankreich:
 Rimbach-près-Guebwiller, Gemeinde im Département Haut-Rhin
 Rimbach-près-Masevaux, Gemeinde im Département Haut-Rhin

Fließgewässer:
 Rimbach (Goldach), rechter Zufluss der Goldach bei Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rimbach (Haslach), Abschnittsname der Haslach (zur Reichen Ebrach) bei Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rimbach (Herrgottsbach), linker Quellbach des Herrgottsbachs bis unterhalb von Lichtel, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Rimbach (Irserbach), linker Zufluss des Irserbachs oder Irsenbachs in Rimbach, Gemeinde Oberirsen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Rimbach (Kanzelbach), linker Oberlauf des Kanzelbachs bei Altenbach, Stadt Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rimbach (Kollbach), rechter Zufluss der Kollbach (zum Vilskanal) bei Bleickersdorf, Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rimbach (Queich), rechter Zufluss der Queich im Pfälzerwald bei Sarnstall, Stadt Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Rimbach (Schafbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Schafbachs (zum Wittigbach) nach Kirchheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Rimbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Holzwald, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Rimbach (Weidachbach), linker Zufluss des Weidachbachs (zur Volkach) bei Obervolkach, Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem Volkach
 Rimbach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regens bei Offersdorf, Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern
 Rimbach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz in Rimbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Rimbach ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Rimbach (1852–1933), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Gerald Rimbach (* 1964), deutscher Ernährungswissenschaftler
 Gerhard Rimbach (1925–2004), deutscher Maschinenbauer

Siehe auch:
 Kirchrimbach
 Niederrimbach
 Oberrimbach
 Riembach
 Rinnbach
 Unterrimbach